

Astronomia 
Carme – satellite di Giove

Geografia 
Carme – comune spagnolo della provincia di Barcellona

Letteratura 
Carme – forma di composizione poetica

Mitologia 
 Carme – personaggio della mitologia greca, ninfa amata da Zeus e madre di Britomarti
 Carme – personaggio della mitologia greca, figlia di Fenice e di Cassiopea divenne nutrice di Scilla

Onomastica 
Carme – variante catalana e galiziana del nome proprio di persona Carmela